Mi14, Mi-14, Mi 14 peut faire référence à :

 Mil Mi-14, un hélicoptère amphibie soviétique ;
 MI14, la section  du renseignement militaire britannique ;
 14ème district du congrès du Michigan.